Óscar Rivas Viondi (Albacete, 27 de marzo del 2000) es un futbolista español que juega como defensa central en la AD Alcorcón de la Primera División RFEF. Es hermano gemelo del también futbolista Mario.

Trayectoria 
Nacido en Albacete, comienza en el fútbol en las canteras de Atlético de Madrid y Getafe CF. El 17 de julio de 2019, tras finalizar su formación, firma por el CD Móstoles URJC de la extinta Tercera División, debutando el 25 de agosto al partir como titular en una derrota por 2-3 frente a la AD Torrejón CF.

En julio de 2021, Óscar ficha por la AD Alcorcón para jugar en su filial en la nueva Tercera División RFEF. Consigue debutar con el primer equipo el 15 de diciembre de ese año, partiendo como titular en una derrota en la prórroga por 1-2 frente al Sporting de Gijón en Copa del Rey.

Óscar anota su primer gol como profesional el 27 de marzo de 2022 en la derrota frente al Real Valladolid por 1-2 en Segunda División. El 21 de abril renueva su contrato hasta 2024 y con opción a dos años más.

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Referencias

Enlaces externos 
 Óscar Rivas en Soccerway

Hombres
Nacidos en 2000
Futbolistas de Albacete
Futbolistas del Club Deportivo Móstoles URJC
Futbolistas de la Agrupación Deportiva Alcorcón "B"
Futbolistas de la Agrupación Deportiva Alcorcón
Hermanos futbolistas
Nacidos en Albacete